Berne – comune tedesco della Bassa Sassonia
 Berne – città statunitense nello Stato dell'Indiana
 Berne – fermata della metropolitana di Amburgo
 Berne – comune statunitense nello Stato di New York